По данни от 2007 г. населението на Кипър е 788 457 души. Средната гъстота е 84,3 (д/км2), естествения прираст е 1,4% (2007). Средната продължетелност на живота при мъжете е 75 г., а при жените – 80 г.

Численост на населението

Преброявания на населението 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Възрастова структура 
 0 – 14 години: 17,47% или 137 900 (70 700 мъже / 67 200 жени)
 15 – 64 години: 70,07% или 553 100 (274 300 мъже / 278 800 жени)
 65 над години: 12,46% или 98 300 (44 600 мъже / 53 700 жени)

Естествен прираст 

Данните от 1990 г. се отнасят за южната част на острова.

Етнически състав 
 гърци – 80,2 %,
 турци – 18,3 %,
 араби (маронити) – 0,5 %,
 арменци – 0,3 %,
 италианци – 0,3 %,
 други – 0,4 %.

Език 
Официални езици – гръцки и турски.

Религия 
 християни – 81,8 %, от тях:
 православни – 95,1 %,
 униати – 0,8 %,
 арменогригорианци – 0,7 %,
 католици – 1,4 %,
 протестанти – 2 %)
 мюсюлмани (сунити) – 18,2 %

Градове 
Градското население съставлява 57 %. Най-големите градове в страната са Никозия, Лимасол, Ларнака, Пафос, Фамагуста и Кирения.

Вижте също 
 Население на Европа

Източници